Gryphus är ett släkte av armfotingar. Gryphus ingår i familjen Terebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Gryphus